Treći stupanj nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1987./88. su činile republičke lige.  Za sezonu 1988./89. je provedena reorganizacija ligaškog sustava, te su osnovane četiri Međurepubličke lige, koje su postale treći rang, a republičke lige su postale četvrti rang.

Hrvatska 

Također i pod nazivom Hrvatska republička nogometna liga, Jedinstvena prva hrvatska nogometna liga.

 Izvori:  
 Narona / Neretva

Bosna i Hercegovina 

 Izvori:  
 OFK Prijedor 1919-1992

Vojvodina 

 Izvori:  
 FK Vrbas  
 FSG Zrenjanin

Izvori 

 
1987-88
 3